belvárosi Szent Anna-plébániatemplom, Budapest
 szervita templom, Eger